Бе́лое — озеро в Клепиковском районе на севере Рязанской области. Одноимённая деревня, прилегающая вдоль северного и восточного берега, получила свое название от озера. Занимает первое место по глубине и третье по объёму воды среди озёр полностью расположенных на территории Рязанской области.

Было соединено искусственным каналом с озером Великим, находящимся южнее, однако в 2009 году канал засыпали у входа в Белое озеро.

Вокруг озера расположены сосновые боры, по берегам находятся заросли камыша. Прибрежная зона песчаная, дно илистое. Основная масса растительности находится до глубин в 5 метров, однако встречаются отдельные колонии водорослей и на большей глубине. В озере обитают щука, карась, пескарь и другие виды рыб; также водятся раки.

Решением Рязанского облисполкома «О признании водных объектов памятниками природы» от 30 декабря 1974 года № 366 район озера площадью 34 га был признан комплексным памятником природы регионального значения.

Примечания

Литература 
 М. М. Комаров. . // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. Выпуск № 4 (41) / 2013.

Ссылки 
  на сайте «Природа Рязанской области».

Бассейн Пры (приток Оки)
Озёра Клепиковского района
Комплексные памятники природы
Памятники природы Рязанской области